Glatzbach ist ein Gewässername:

 Glatzbach (Leiter), rechter Zufluss der Leiter oder des Leiterbachs an der Berger Ochsnerhütte, Gemeinde Kals am Großglockner, Bezirk Lienz, Tirol
 Glatzbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach gegenüber Doren, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Gladbach
 Glasbach
 Glattbach